Hideki Noda (japonsko 野田 英樹), upokojeni japonski dirkač Formule 1, *7. marec 1969, Osaka, Japonska.

Hideki Noda je upokojeni japonski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na zadnjih treh dirkah v sezoni 1994, Velikih nagradah Evrope, Japonske in Avstralije, toda na vseh treh je odstopil.

Popoln pregled rezultatov Formule 1
(legenda)

Noda, Hideki
Noda, Hideki
Noda, Hideki
Noda, Hideki